Калашников, Иван: Калашников, Иван Абрамович (1922—1944) — сержант, Герой Советского Союза.
 Калашников, Иван Макарович (1922—1945) — советский разведчик, полный кавалер ордена Славы.
 Калашников, Иван Тимофеевич (1797—1863) — русский писатель и поэт, тайный советник.